The Broads (landschap), een waterlandschap in Engeland
 The Broads (band), een Utrechtse popgroep